МЭШ, Мэш может означать:
 МЭШ — Московская экономическая школа.
 МЭШ — Муровская электротехническая школа Пенсильванского университета.
 МЭШ — Московская электронная школа, система электронного дневника и домашних заданий.
 Мэш, или Мэшрамани, — гайанский фестиваль.

См. также 
 Меш — внесистемная единица измерения для проволочных сеток.